Еремеев Николай Викторович (, д. Тонта —  Ярославль) — советский и российский , график.

Родился 1923 г., в деревне Тонта Ольхонского района Иркутской области. В 1939 году поступил в Иркутское художественное училище, учёбу прервала война.

Участник Великой Отечественной войны.
В 1942 году Николай Викторович воевал на Сталинградском фронте, там был тяжело ранен. Награждён орденами Красной звезды, Отечественной войны I степени, орденом Почёта, медалями «За оборону Сталинграда» и т. д.. После выздоровления воевал в составе танковой бригады 1-го Белорусского фронта.
В начале 1944 года за участие в обороне плацдарма на реке Висле Н. В. Еремеев был награждён медалью «За боевые заслуги» и медалями «За взятие Варшавы». Окончание войны застало Николая Викторовича в Берлине. II-й танковый корпус участвовал в штурме Рейхстага. Еремееву вручены медали «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Военная служба продолжалась в Германии до июля 1946 года. Находясь в Берлине в составе советских оккупационных войск, Еремеев подал рапорт с просьбой разрешить ему поступать в Веймарскую академию художеств. Но через несколько дней после подачи прошения Еремеев был демобилизован и вернулся в Иркутск.

В 1949 г. с отличием окончил Иркутское художественное училище и уехал в Читу.

С 1950 г. жил и работал в Чите, а с 1950—1970 гг. в Астрахани. С 1991 года жил и работал в Ярославле.

С 1961 года член Союза художников России.

В творчестве Еремеева — произведения различных жанров; он являлся автором пейзажей, натюрмортов, тематических полотен — жанровых сцен из жизни рыбаков и колхозников. Его картины — о природе, мирной трудовой жизни простых людей.

В соавторстве с женой Н. И. Кулёвой в Астрахани им были выполнены монументальные работы (с 1975—1987). Иллюстрировал и оформлял книги для Читинского книжного издательства.

1967—1970 гг. — председатель правления Читинского Союза художников. Участник областных (Астрахань, Чита, Ярославль), региональных, республиканских и международных выставок. Персональные выставки — Астрахань (1983, 1993), Ярославль (1982, 2000, 2013).

Работы хранятся в музейных собраниях Астраханской государственной картинной галереи им. П. М. Догадина, в музеях Благовещенска, Иркутска, Перми, Тюмени, Читы, в российских и зарубежных частных коллекциях (Франция, Германия, США).

В мирное время Николай Викторович был награждён медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник шефства над Вооружёнными Силами СССР». Награждён многими памятными медалями к празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.

Основные работы 
 «На окраине Читы» (1955 г.),
 «Вид города с холма» (1957 г.),
 «В Забайкалье» (1972 г.),
 «Новороссийск в порту» (1974 г.),
 «Туристы у моря» (1980 г),
 «Натюрморт» (1987 г.).,
 В Гурзуфе",
 «Весна в Забайкалье».

Награды 
  Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;
  Медаль За взятие Берлина;
  Орден Отечественной войны I степени;
  Орден Красной Звезды;
  Медаль За боевые заслуги;
  Медаль За освобождение Варшавы.
 Ветеран труда.

Примечания 

Художники СССР
Художники России
Выпускники Иркутского художественного училища